«Мастера архитектуры» — научная книжная серия, выпускавшаяся издательством «Стройиздат» в Москве и его отделением в Ленинграде в 1960—1990-х годах. Книги серии были посвящены жизни и творчеству известных отечественных зодчих прошлого и современности, а также некоторых выдающихся зарубежных архитекторов. Книги выходили на мелованной бумаге, в твёрдом переплёте, имели увеличенный формат. Стилевое единство серии было достаточно хорошо выдержано. Выявлено 33 книги этой серии.

Книги серии были написаны известными архитекторами и историками архитектуры. Каждая книга носила характер научного издания, что подчеркивалось развитым справочным аппаратом, обилием сносок и удачно подобранных цитат.

В 1996 году «Стройиздат» получил почетный диплом лауреата конкурса Ассоциации книгоиздателей (АСКИ) «Лучшие книги 1995 года» за «за инициативу и творческий поиск в издании серии книг „Мастера архитектуры“».

История издания

Список книг серии по годам 

1969
  (в пер., суперобл.)

1970
 

1971
 

1973
  (в пер.)
  (в пер.)

1976
  (в пер.)
 
  (в пер.)
  (в пер.)

1978
 Афанасьев К. Н. А. В. Щусев. — М.: Стройиздат, 1978. — 192 с. — 15 000 экз.

1980
 Белецкая Е. А., Покровская З. К. Д. И. Жилярди. — М.: Стройиздат, 1980. — 168 с. — 20 000 экз.
 Белоусов В. Н., Смирнова О. В. В. Н. Семёнов. — М.: Стройиздат, 1980. — 144 с. — 20 000 экз.
 Тубли М. П. Авраам Мельников. — Л.: Стройиздат, Ленингр. отд-ние, 1980. — 144 с., ил. (суперобл.) — 10 000 экз.

1981
 Бархина А. Г. Григорий Бархин. — М.: Стройиздат,1981. — 175 с., ил. — 142; - 20 000 экз.
1982
 Варзар Л. В., Яралов Ю. С. М. А. Минкус. — М.: Стройиздат, 1982. — 136 с., ил. — 20 000 экз.

1984
 Кючарианц Д. А. Антонио Ринальди. — Л.: Стройиздат, Ленингр. отд-ние, 1984. — 176 с., ил., цв. вкл. — 35 000 экз.
 Ржехина О. И., Блашкевич Р. Н., Бурова Р. Г. А. К. Буров. — М.: Стройиздат, 1984. — 144 с., ил. — 16 000 экз.

1985
 Бартенева М. И. Николай Бенуа. — Л.: Стройиздат, Ленингр. отд-ние, 1985. — 184 с., ил. — 57 000 экз.
 Земцов С. М., Глазычев В. Л. Аристотель Фьораванти. — М.: Стройиздат, 1985. — 184 с., ил. — 20 000 экз.

1986
  (в пер.)
 Хайт В. Л. Оскар Нимейер. Изд. 2-е, перераб. и доп. — М.: Стройиздат, 1986. — 208 с., ил. — 41 000 экз.

1988
 Хан-Магомедов С. О. Илья Голосов. — 1988. — 232 с. — 10 000 экз. — ISBN 5-274-00196-3.

 Кириченко Е. И. Михаил Быковский. — М.: Стройиздат, 1988. — 256 с. — 10600 экз. — ISBN 5-274-00185-8.

1989
  (в пер.)
 Славина Т. А. Константин Тон. — Л.: Стройиздат, Ленингр. отд-ние, 1989. — 224 с., ил. — 17 500 экз. — ISBN 5-274-00362-1.

1990
 Чеканова О. А., Ротач А. Л. Огюст Монферран. — Л.: Стройиздат, Ленингр. отд-ние, 1990. — 224 с., ил. — 40 000 экз. — ISBN 5-274-01153-5.

1999
 Покровская З. К. Осип Бове. — М.: Стройиздат, 1999. — 352 с., ил. — 5 000 экз. — ISBN 5-274-00592-6.

Список книг серии по названиям 
 Алвар ААЛТО / А. П. Гозак. — 1976.
 Г. Б. БАРХИН / А. Г. Бархина. — 1981.
 Николай БЕНУА / М. И. Бартенева. — 1985.
 Осип БОВЕ / З. К. Покровская. — 1999.
 А. К. БУРОВ / О. И. Ржехина, Р. Н. Блашкевич, Р. Г. Бурова. — 1984.
 Михаил БЫКОВСКИЙ / Е. И. Кириченко. — 1988.
 Братья ВЕСНИНЫ / А. Г. Чиняков. — 1970.
 М. Я. ГИНЗБУРГ / С. О. Хан-Магомедов. — 1972.
 Илья ГОЛОСОВ / С. О. Хан-Магомедов. — 1988.
 Георгий ГОЛЬЦ / В. Е. Быков. — 1978.
 Д. И. ЖИЛЯРДИ / Е. А. Белецкая, З. К. Покровская. — 1980.
 Александр ИВАНИЦКИЙ / В. Г. Давидович, Т. А. Чижикова. — 1973.
 Ле КОРБЮЗЬЕ. «Творческий путь».
 Н. Е. ЛАНСЕРЕ / Г. А. Оль. — 1986.
 Евгений ЛЕВИНСОН / Г. А. Оль, Е. Э. Левинсон. — 1976.
 Иван ЛЕОНИДОВ / П. А. Александров, С. О. Хан-Магомедов.
 Авраам МЕЛЬНИКОВ / М. П. Тубли. — 1980.
 М. А. МИНКУС / Л. В. Варзар, Ю. С. Яралов. — 1982.
 Мис ван дер Роэ / Г. К. Мачульский.  
 Ипполит МОНИГЕТТИ / В. Н. Листов. — 1976.
 Огюст МОНФЕРРАН / А. Л. Ротач, О. А. Чеканова. — 1990. 
 Оскар НИМЕЙЕР / В. Л. Хайт. — 1986.
 Андрей ОЛЬ / Г. Д. Быкова. — 1976.
 Франк Ллойд РАЙТ / А. Ф. Гольдштейн. — 1973.
 Антонио РИНАЛЬДИ / Д. А. Кючарианц. — 1984.
 В. Н. СЕМЁНОВ / В. Н. Белоусов, О. В. Смирнова. — 1980.
 Сергей СПЕРАНСКИЙ / М. И. Астафьева-Длугач. — 1989.
 Владимир СУСЛОВ / А. В. Суслова, Т. А. Славина. — 1978.
 Антуан ТАБЕТ / Мари Табет, Жад Табет; пер. с фр. — 1968.
 Константин ТОН / Т. А. Славина. — 1989.
 Аристотель ФЬОРАВАНТИ / С. М. Земцов, В. Л. Глазычев. — 1985.
 Фёдор ШЕХТЕЛЬ / Е. И. Кириченко. — 1973.
 А. В. ЩУСЕВ / К. Н. Афанасьев. — 1978.

Список авторов книжной серии 
 Астафьева-Длугач, Маргарита Иосифовна (1937—1998)
 Афанасьев, Кирилл Николаевич (1909—2002)
 Бартенева, Милица Игоревна (р. 1945)
 Бархина, Анна Григорьевна (1911—1998)
 Белецкая, Елена Алексеевна (1903—1987/88)
 Белоусов, Владимир Николаевич (1928—2018)
 Блашкевич, Раиса Никифоровна (1919—?)
 Бурова, Раиса Генриховна (?—?)
 Быков, Вениамин Евгеньевич (1911—?)
 Быкова, Галина Дмитриевна (?—?)
 Варзар, Людмила Васильевна (1907—1995)
 Глазычев, Вячеслав Леонидович (1940—2012)
 Гозак, Андрей Павлович (1936—2012)
 Давидович, Владимир Георгиевич (1906—1978)
 Земцов, Станислав Маркович (1906 — после 1988 ?)
 Кириченко, Евгения Ивановна (р. 1931)
 Кючарианц, Джульетта Артуровна (1917—2009)
 Лансере, Наталия Николаевна (1910—1998)
 Левинсон, Елизавета Эзровна
 Листов, Владимир Николаевич (1900—1978)
 Мачульский, Геннадий Константинович
 Оль, Галина Андреевна (1910—1993)
 Покровская, Зинаида Константиновна
 Ржехина, Ольга Ивановна
 Ротач, Александр Лукич (1893—1990)
 Славина, Татьяна Андреевна (р. 1934)
 Смирнова, Ольга Васильевна
 Сперанская, Варвара Сергеевна
 Суслова, Анна Владимировна (1903—1999)
 Табет, Мари
 Тубли, Михаил Павлович (р. 1940)
 Хайт, Владимир Львович (1933—2004)
 Хан-Магомедов, Селим Омарович (1928—2011)
 Чеканова, Ольга Александровна (1928—2010)
 Чижикова, Татьяна Александровна
 Яралов, Юрий Степанович (1911—1983)

См. также 
 Мастера русской архитектуры
 Зодчие Москвы
 Зодчие нашего города (Санкт-Петербург)
 Архитекторы Санкт-Петербурга
 Архитектурно-художественные памятники городов СССР
 Архитектурные памятники древних русских городов
 Памятники городов России
 Художественные сокровища дворцов-музеев

Примечания

Литература 
 
 
 
 Популярная художественная энциклопедия: Архитектура. Живопись. Скульптура. Графика. Декоративное искусство. В 2-х книгах. / Гл. ред. В. М. Полевой. — М., Советская энциклопедия, 1986. — Книга I. А-М. 448 с., 32 л. ил.; Книга II. М-Я. 432 с., 32 л. ил.
 .

Ссылки 
 РусАрх — авторы
 Книги серии в Библиотеке-читальне им. И. С. Тургенева
 Книги серии в БЧТ-2
 Книги серии в Нижегородской фундаментальной библиотеке

Книжные серии
Списки биографий
Книги Стройиздата
Книги по архитектуре России